Гарессио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 3478 человек (2008 г.), плотность населения — 27 чел./км². Занимает площадь 131 км². Почтовый индекс — 12075. Телефонный код — 0174.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna del Rosario) и святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: www.garessio.net

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/ 

Коммуны провинции Кунео